Stadsteatern kan syfta på:

Borås stadsteater
Göteborgs Stadsteater
Helsingborgs stadsteater
Malmö Stadsteater
Stockholms stadsteater
Uppsala Stadsteater